Grindheim bezeichnet:

 Christian Grindheim (* 1983), norwegischer Fußballspieler
 André Klippenberg Grindheim, norwegischer Schwimmer, siehe Olympische Jugend-Sommerspiele 2018/Schwimmen

Grindheim bezeichnet zwei Orte in Norwegen: 
 Grindheim, Kommune Lyngdal, eigenständig bis 1964 (siehe Liste der ehemaligen Kommunen in Norwegen#Vest-Agder)
 Grindheim, Kommune Etne, siehe Runenstein von Grindheim